Экзорцизм:

 Экзорцизм —  (заклинание бесов) - это обряд над человеком, проявляющим признаки одержимости бесами.
 Экзорцизм — американский фильм ужасов 2006 года режиссёра Ли Скотта.

Примечания